James Montgomery kan syfta på bland andra:

 James Montgomery, engelsk psalmförfattare
 James Montgomery, kanadensisk olympisk skytt
 James Montgomery, amerikansk simmare
 James Montgomery, amerikansk journalist 
 James Montgomery, engelsk författare
 James H. Montgomery, amerikansk författare